, une ville du comté de Tipton, dans l'Indiana. 
 Sharpsville, un borough du comté de Mercer, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Sharpeville, un township de Vereeniging, en  Afrique du Sud,
 où s'est déroulé le massacre de Sharpeville.